Георг Альбрехт Бранденбург-Кульмбахский (; ,  — , ) — основатель побочной Кульмбахской линии младшей линии Гогенцоллернов. Два его внука правили княжеством Байрейт.

Биография 
Георг Альбрехт — второй сын Кристиана Бранденбург-Байрейтского и Марии Прусской. Его старший брат, наследный принц Эрдман Август умер молодым в 1651 году, на четыре года раньше собственного отца. Георг Альбрехт не мог наследовать власть, поскольку у Эрдмана Августа был наследник, сын Кристиан Эрнст. После того, как единственный сын последнего Георг Вильгельм умер, не оставив наследника, к власти в Байрейте пришёл старший внук Георга Альбрехта Георг Фридрих Карл. У его сына Фридриха III также не было наследника мужского пола, и после его смерти в Байрейте правил младший внук Георга Альбрехта Фридрих Кристиан.

Георг Альбрехт основал побочную линию Гогенцоллернов, которую также называют Веферлингской, поскольку резиденция его сына Кристиана Генриха в соответствии с Шёнбергским договором находилась в замке Веферлингена.

Потомки 
Георг Альбрехт был женат дважды.

В первом браке его супругой стала Мария Елизавета Гольштейн-Глюксбургская (1628—1664), дочь Филиппа Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургского.
 Эрдман Филипп (1659—1678)
 Кристиан Генрих (1661—1708), женат на Софии Кристиане фон Вольфштейн (1667—1737)
 Карл Август (1663—1731)
Во второй раз Георг Альбрехт женился в 1665 году на Марии Софии Сольмс-Барутской (1626—1688)
 Георг Альбрехт (1666—1703), женат морганатическим браком на Регине Магдалене Луц (1678—1755)

Предки

Литература 
 M. Spindler, A. Kraus: Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München 1997. ISBN 3-406-39451-5